

Patronyme

 Alison Wyeth (1964-), athlète britannique spécialiste du demi-fond ;
 Newell Convers Wyeth (1882-1945), artiste et illustrateur américain ;
 Andrew Wyeth son fils (1917-2009), peintre régionaliste et réaliste américain ;
 Jamie Wyeth (1946), peintre réaliste, fils du précédent.

Autres
Wyeth est une entreprise pharmaceutique américaine.